

Begivenheder

Født

Dødsfald

Eksterne henvisninger 

 
8. århundrede
Artikler om enkelte år